Тетрафенилметан — органическое соединение, производное метана, в котором все четыре атома водорода заменены на фенильные группы.

История открытия и метод синтеза 
Тетрафенилметан впервые синтезирован М. Гомбергом по следующей схеме:

Также Гомбергом были получены нитро- и аминопроизводные тетрафенилметана и было обнаружено превращение последнего в парарозанилин, к тому времени известный.

См. также 
 Трифенилметан
 Толуол

Примечания 

Ароматические углеводороды